CMJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chi Mei (Taiwan)
 CMJ New Music Report – azienda musicale statunitense che pubblica il CMJ New Music Monthly